Манлихер М1895 (, ) је аустроугарска пушка репетирка са правочепним (пружночепним) затварачем, коју је конструисао Фердинанд Манлихер.

Види још 
 Маузер 98
 Мосин-Наган
 М1891 Каркано
 Lebel 1886
 Ли Енфилд
 К98 Маузер
 Бертје
 M1903 Спрингфилд
 M1917 Енфилд
 Тип 38 Арисака
 Тип 99 Арисака
 Манлихер Шенауер
 М1893 Манлихер

Референце

Спољашње везе 

 M95, M90, and identifying marks
 Modern Firearms – M95/30 (M1895) 
 Photogallery of carabine Mannlicher M.95

Пушке
Пушке репетирке
Оружја Првог светског рата
Оружја Другог светског рата
Балкански ратови
Аустроугарска